Fire It Up signifie Mets le feu et peut faire référence à :

Musique

Chanson 

 , chanson de Busta Rhymes présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de  présente sur l'album Mafia sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album We Were Dead Before the Ship Even Sank sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Johnny Reid présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album de Rick James sorti le  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album de Tinsley Ellis sorti le  ;
 , album de Bill Perry sorti le  ;
 , album des  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Johnny Reid sorti le  ;
 , album de Joe Cocker sorti le .